, qui signifie « Fils de la Liberté » en anglais, peut désigner :

Audiovisuel 
 , une mini-série télévisée historique américaine créée par Stephen David et David C. White ;
 , un court-métrage américain réalisé par Michael Curtiz en 1939, pour la Warner Bros. Pictures.

Jeu vidéo 
 , un jeu vidéo de Konami ;
 , un jeu de stratégie simulant des batailles de la guerre d'indépendance des États-Unis, édité en 1988 sur Apple II, Atari 8-bit, Commodore 64 et DOS.

Organisation 
 , Fils de la Liberté en français, une organisation secrète de patriotes américains, pendant la rébellion des 13 colonies contre l'Angleterre, à la fin du  ;
 Société des Fils de la Liberté,  en anglais, une organisation paramilitaire fondée en  au Bas-Canada par de jeunes partisans du Parti patriote devenus impatients face à la lenteur du progrès du mouvement de réforme constitutionnelle et parlementaire.

Musique 
 , un  de Jon Schaffer, avec l'album .